Алекса́ндр Ви́кторович Ивано́в:
 Иванов, Александр Викторович (1908 — ?) — советский полковник.
 Иванов, Александр Викторович (род. 1976) — российский футболист (пляжный футбол).
 Иванов, Александр Викторович (род. 1994) — белорусский певец.